Hipponoa multibranchiata är en ringmaskart som först beskrevs av Treadwell 1940.  Hipponoa multibranchiata ingår i släktet Hipponoa och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
multibranchiata